Матчи группы F отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2014 прошли с 7 сентября 2012 года по 15 октября 2013 года.

Турнирная таблица

Матчи

Бомбардиры (на 19.09.2013 года)

Примечания 

2012 год в футболе
2013 год в футболе
Чемпионат мира по футболу 2014